Die 2. Powerchairhockey-Europameisterschaft wurde vom 8. bis 16. Juli 2008 in Belgien ausgetragen. Die Spiele fanden in Maasmechelen statt.

Den Titel des Europameisters im Powerchair-Hockey gewann zum zweiten Mal die Niederlande, das im Finale Deutschland bezwang. Bronze ging an Italien. Zum ersten Mal nahm die Schweiz an einem großen Turnier teil und wurde mit 5 Niederlagen Letzter.

Gruppenspiele

Gruppe A 

|}

Gruppe B 

|}

Platzierungsspiele

Spiele um Platz 5–8

Spiel um Platz 7

Spiel um Platz 5

Finalspiele

Halbfinale

Spiel um Platz 3

Endspiel

Torschützen Top Ten

Abschlussplatzierung

Weblink 
 IWAS Powerchair Hockey Verband

Einzelnachweise 

Elektrorollstuhl-Hockeywettbewerb
Sport (Maasmechelen)
Sportveranstaltung in der Provinz Limburg (Belgien)
Sportveranstaltung 2008
Behindertensport (Belgien)